John Erskine peut se référer à :

 John Erskine de Dun (1509-1591), réformateur religieux écossais ;
 John Erskine († 1572),  ou  comte de Mar, régent d'Écosse ;
 John Erskine (1558-1634),  ou  de Mar, homme politique écossais ;
 John Erskine († 1638),  ou  de Mar, homme politique écossais ;
 John Erskine († 1653),  ou  de Mar, noble écossais ;
 John Erskine (1675-1732),  ou  de Mar, jacobite écossais ;
 John Erskine de Carnock (1695-1768), avocat et juriste ;
 John Erskine (1721-1803), ministre de l'Église d'Écosse ;
 John Elphinstone Erskine (1806-1887), navigateur et personnalité politique britannique ;
 John Francis Ashley Erskine (1895-1953), lord Erskine, homme politique et administrateur en Inde ;
  (1879-1951), auteur et éducateur américain ;
 John Erskine (né en 1980), joueur professionnel de hockey sur glace.